Saros 139 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 17 mei 1501 t/m 3 juli 2763. Deze serie duurt 1262 jaar en 47 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 20 t/m 90.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus